Slovo poskok se používá ve více významech:

 malý skok, poskočení
 první skok při trojskoku
 poskok (hmyz) – české označení pro některé rody chvostoskoků z čeledi poskokovití (Isotomidae) 
 Isotoma, např. poskok zelený (Isotoma viridis)
 Anurophorus 
 Agrenia
 hanlivě sluha, pomocník, poslíček, podržtaška atd.

Reference

Externí odkazy